Lichtfuß steht für:
 Lichtfuß (Einheit), Zeitspanne

Lichtfuß (Lichtfuss) ist der Familienname von:
 Georg Lichtfuß, Architekt
 Martin Lichtfuss (* 1959), österreichischer Komponist und Dirigent

Siehe auch:
 Lightfoot